Лхотка може бити:

 Лхотка (Бероун), насељено мјесто у округу Бероун, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лхотка (Ждјар на Сазави), насељено мјесто у округу Ждјар на Сазави, крај Височина, Чешка Република
 Лхотка (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Лхотка (Мјелњик), насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Лхотка (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Лхотка (Фридек-Мистек), насељено мјесто у округу Фридек-Мистек, Моравско-Шлески крај, Чешка Република